DACT3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі 19-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 629 амінокислот, а молекулярна маса — 64 949.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як сигнальний шлях Wnt, метилювання.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 19

Некатегоризовані білки